Kweksilber ist der Familienname folgender Personen:
 David Kweksilber (* 1973), niederländischer Musiker
 Marjanne Kweksilber (1944–2008), niederländische Sängerin (Sopran)
 Wilhelm Kweksilber (1912–1988), niederländischer Publizist und Politiker

Siehe auch
 Quecksilber
 Quicksilver